Сенаторов, Александр:
 Сенаторов, Александр Андреевич (1911—1987) — советский борец, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР.
 Сенаторов, Александр Сергеевич (1912—1992) — советский лётчик и военачальник, Герой Советского Союза.